Die Saison 2012/13 der Oberliga Niedersachsen war die 66. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niedersachsen und die fünfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 3. August 2012 und endete am 1. Juni 2013.

Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga wurde die zweite Mannschaft von Eintracht Braunschweig mit zehn Punkten Vorsprung auf Lupo Martini Wolfsburg. Die Wolfsburger qualifizierten sich damit für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Trotz drei Absteigern in die Landesligen stieg keiner auf sportlichem Weg ab. Der SV Holthausen/Biene und der SC Langenhagen beantragten keine Lizenz für die folgende Saison und stiegen daher ab. Der TuS Heeslingen erhielt keine Lizenz für die folgende Saison und musste daher zwangsabsteigen.

Aus den Landesligen stiegen die Freie Turnerschaft Braunschweig, der VfL Oldenburg, der 1. FC Wunstorf und der TB Uphusen als jeweilige Staffelsieger in die Oberliga auf. Der RSV Göttingen 05 gliederte seine erste Mannschaft als 1. SC Göttingen 05 aus.

Der Torschützenkönig wurde Benjamin Tillack vom Lüneburger SK Hansa mit 24 Treffern.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
Für den Aufstieg in die Regionalliga Nord ist der Meister sportlich qualifiziert. Der Vizemeister ist für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen mit den Meistern der Schleswig-Holstein-Liga, Bremen-Liga und Oberliga Hamburg sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Oberliga Niedersachsen
Die vier Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 16 der Oberliga Niedersachsen steigen am Ende der Saison in die jeweiligen Landesligen ab. In Abhängigkeit von der Anzahl der Absteiger aus der Regionalliga Nord aus dem Niedersächsischen Fußball-Verband sowie der Aufsteiger in die Regionalliga Nord steigt die Anzahl der Absteiger auf maximal fünf Vereine.
 Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen
Aus den Landesliga-Staffeln Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems steigen die vier Meister auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste

Stadien

Weblinks 
 Oberliga Niedersachsen 2012/13 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2012
Oberliga Niedersachsen 2012/13